Васильєв Василь (1757—1841) — Чернець Авель — чернець-провісник.
 Васильєв Василь Васильович (1828—1894) — російський живописець. Академік візантійського живопису Академії мистецтв.
 Васильєв Василь Васильович (н\д – 09.11.1930, Франція) – старшина Дієвої армії УНР, начальник штабу Залізнично-Технічного корпусу отамана Беня. Через Польщу виїхав до Північно-Західної добровольчої армії генерала Юденіча, де служив у 53-му піхотному Волинському полку. Жив на еміграції у Франції. Помер у м. Бійанкурі під Парижем.
 Васильєв Василь Володимирович (1898—1987) — український артист музичної комедії, відомий за виступами в Київському театрі оперети. Заслужений артист УРСР.
 Васильєв Василь Іванович (1947) — народний депутат України 1-го скликання.
 Васильєв Василь Олександрович (1927—1993) — радянський футболіст і тренер. Півзахисник.
 Васильєв Василь Павлович (1818—1900) — російський вчений-синолог, буддолог, санскритолог. Академік Петербурзької АН.
 Васильєв Василь Юхимович (1890—1956) — український радянський вчений у галузі металургії, професор, доктор технічних наук, член-кореспондент АН УРСР.
 Васильєв Василь Юхимович (1897—1981) — радянський військовик. Один з охоронців Леніна у 1917-18 роках. Генерал-лейтенант ЗС СРСР.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок